Габрие́ле Петкевича́йте-Би́те (литературный псевдоним — Бите, «Пчела») (); 18 марта 1861, Пузинишкис близ Паневежиса — 14 мая 1943, Паневежис) — литовская писательница, драматург, публицист, литературный критик. Общественно-политический деятель, председатель Литовского учредительного Сейма (1920—1922); педагог.

Биография 
Из дворян Ковенской губернии. Дочь врача, директора больницы в Ионишкелисе. В девятилетнем возрасте от тифа умерла мать, оставив сиротами Габреле и её пять братьев. С детства Габреле была инвалидом (деформирован позвоночник).

Получила домашнее образование. Среди её учителей был Лауринас Ивинскис, в 1878 году окончила женскую гимназию в Митаве. В 1885 году окончила курсы пчеловодства в местечке Делтува.  

Позже работала со своим отцом в аптеке и в частном порядке изучала литовский язык.

В начале 1890-х годов стала заниматься культурно-общественной и творческой деятельностью; сотрудничала в запрещённой литовской периодической печати.

В 1893 году она инициировала создание Общества оказания помощи борющимся студентам. Была одним из организаторов первого публичного литовского спектакля в Паланге (1899). В 1905 году участвовала в Великом Вильнюсском сейме. В 1907 году была одним из организаторов и председателем первого съезда женщин Литвы, соучредителем Ассоциации литовских женщин (1908). После смерти отца в 1909 году жила в Вильно; работала в редакциях газет  (1908) и  (1909—1914).

Во время Первой мировой войны вернулась в родные края. Окончила фельдшерские курсы (экзамены сдала в 1917 году), помогала больным. Во время войны вела дневник, опубликованный в 1925 и 1933 годах. В 1919 году начала преподавать в Паневежеской гимназии. Была одним из разработчиков школьной формы для девочек, которая вскоре была принята на национальном уровне, и существовала до начала 1990 годов.

Занималась политической деятельностью. Член Литовской христианско-демократической партии.

В 1920 году была избрана в Учредительный Сейм Литвы и, как старейший член собрания, председательствовала на его первой сессии, тогда же была избрана председателем.

В 1924 году по состоянию здоровья отказалась от преподавательской должности. Затем отошла от общественной жизни, но продолжала писать.

Творчество 
Художественные произведения публиковала в периодической печати с 1894 года. Сборник рассказов и сценок  («Мелочи»; 1905) отражает национальные и социальные проблемы, поднимает вопросы несправедливости, просвещения, благотворительности. В повести  («Вилькене»; 1894), в рассказах ,  (оба 1901),  («Богу напоказ»; 1905) реалистично изображаются тяжёлый быт людей труда, осуждается социальное неравенство, выражается сочувствие обездоленным. 

Основные произведения: сборник рассказов «Мелочи» (1905), повести «Вилькене» (1894), «Богу напоказ» (1905), пьеса «Проданное счастье». Выступала как критик с защитой реализма в литовской литературе.

Совместно с писательницей Ю. Жемайте написала несколько реалистических социально-бытовых драм и комедий под общим псевдонимом Дви Мотери (Две женщины). Эти пьесы показывают борьбу с царизмом («Литвоманы», 1905), суевериями, за просвещение народа («Чёрт в ловушке», 1899, «Проданное счастье», 1900, и др.).

Автор двухтомного школьного учебника.

В Литве учреждена литературная Премия им. Г. Петкевичайте-Бите.

Примечания

Ссылки 
 
 Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Писательницы XX века
Писатели по алфавиту
Писательницы Литвы
Литовские писатели
Драматурги Литвы
Драматурги по алфавиту
Общественные деятели Литвы
Председатели Сейма Литвы
Педагоги Литвы
Авторы учебников
Кандидаты в президенты Литвы
Литературные критики Литвы
Публицисты Литвы
Женщины-политики Литвы
Деятели феминизма Литвы
Участники Великого Вильнюсского сейма